Giuseppe Caracciolo, I principe di Torella (XVII secolo)– nobile italiano
 Giuseppe Caracciolo, III principe di Torella (XVIII secolo)– nobile italiano
 Giuseppe Caracciolo, VI principe di Torella – (1747-1808), nobile italiano 
 Giuseppe Caracciolo, VII principe di Torella – (1787-1857), nobile italiano; fu ministro del Regno delle Due Sicilie nel Governo Spinelli di Cariati
 Giuseppe Caracciolo, marchese di Sant'Agapito – (1781-1868), nobile italiano; fu sindaco di Napoli dal 1836 al 1838 	
 Giuseppe Caracciolo – direttore della fotografia italiano (n. 1892, fl. )